Dire – casa discografica italiana, specializzata in jazz
 DIRE – agenzia di stampa italiana
 Dire – personaggio di Phantom Blood, prima serie del manga Le bizzarre avventure di JoJo
 Diré – comune del Mali capoluogo del circondario omonimo
 Circondario di Diré – circondario del Mali nella regione di Timbuctù